Something About You – album di Angela Bofill del 1961
 Something About You – singolo dei Four Tops del 1965
 Something About You – singolo dei Level 42 del 1985
 Something About You – album di Joey Yung del 2002
 Something About You – singolo di Five for Fighting del 2003
 Something About You – singolo di Jamelia del 2006
 Something About You – singolo di Christian Burns del 2008
 Something About You – singolo di tyDi e Kerli del 2013
 Something About You – singolo di Hayden James del 2014
 Something About You – singolo di Elderbrook e dei Rudimental del 2019
 Something About You - The Collection – album dei Level 42 del 2015